Кеппен (Köppen) — німецьке прізвище.

 Кеппен Петро Іванович — академік, один із засновників Російського географічного товариства.
 Кеппен Іван Кирилович
 Кеппен Володимир Петрович
 Кеппен Микола Олександрович — український гідробіолог, професор, засновник Дніпровської біологічної станції
 Вольфганг Кеппен — німецький письменник.

Німецькі прізвища